Barbara Chase-Riboud (1939) – artista visuale e scultrice statunitense
 Franck Riboud (1955) – uomo d'affari francese
 Marc Riboud (1923-2016) – fotografo e fotoreporter francese
 Philippe Riboud (1957) – ex schermidore francese